Limnozetes är ett släkte av kvalster. Limnozetes ingår i familjen Limnozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Limnozetes